Томми Хаас защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

  Энди Роддик (Финал)
  Томми Хаас (Титул)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Марди Фиш ''(Полуфинал)

<li>  Ксавье Малисс (Первый раунд, отказ)
<li>  Юрген Мельцер (Второй раунд, отказ)
<li>  Жюльен Беннето (Второй раунд)
<li>  Робби Джинепри (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007